Выборы губернатора Кировской области состоялись в Кировской области 14 сентября 2014 года в единый день голосования. Это были первые выборы главы региона после 11 летнего перерыва (последние выборы проводились  2003 года) и после того как Государственная дума вернула прямые выборы губернаторов. Выборы выиграл действующий губернатор Никита Белых, набравший 70 % голосов избирателей.

На 1 июля 2014 года в Кировской области было зарегистрировано 1 105 976 избирателей.

Предшествующие события 
Предыдущие прямые выборы губернатора состоялись в декабре 2003 года. На них победил Николай Шаклеин, избранный на пятилетний срок.

В декабре 2008 года президент Дмитрий Медведев через процедуру утверждения региональным заксобранием назначил губернатором Кировской области Никиту Белых. Инаугурация прошла 15 января 2009 года. Белых был наделён полномочиями на 5 лет.

В 2012 году президент России Дмитрий Медведев принял закон, вернувший в России прямые выборы глав регионов.

14 января 2014 года губернаторские полномочия Белых закончились, однако президент Владимир Путин назначил его врио губернатора до выборов. Выборы могли пройти лишь в единый день голосования, таким образом в статусе врио Белых возглавлял правительство области 8 месяцев. Официально выборы были назначены в июле решением Законодательным собранием региона

Выдвижение и регистрации кандидатов 
Для того чтобы принять участие нужно было в срок с 15 июля и до 17:00 30 июля 2014 года (UTC+3) в облизбирком подать подписи 5 % депутатов и глав муниципального уровня в 34 муниципальных районов и городских округах Кировской области из 45 (минимум — 224; максимум — 235), в их числе 41 подпись от депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов. Самовыдвиженец, помимо этого, должен был собирать подписи избирателей

Агитационный период — с 16 августа по 13 сентября 2014 года.

Кандидаты 
Кандидатов на выборах губернатора выдвинулось пятеро, но зарегистрировано было 4 кандидатов. В выборах приняли участие  Никита Белых, который шёл на выборы как самовыдвиженец. Также в выборах участвовали представители двух партий (от КПРФ — Сергей Мамаев; от ЛДПР — Кирилл Черкасов) и один самовыдвиженец — Александр Жданов. Также кандидатом на выборы пытался стать депутат государственной Думы от «Справедливой России» Александр Тарнавский (пытался зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца), однако ему отказали в регистрации в виду того, что он не набрал необходимое число подписей муниципальных депутатов и избирателей.

Программы кандидатов

Итоги выборов 
В выборах в приняли участие 399 826 человека, таким образом явка избирателей составила 36,25 %.

Выборы выиграл действующий глава региона Никита Белых, набравший 69,98 % голосов избирателей. 23 сентября он вступил в должность губернатора Кировской области и в тот же день назначил сенатором от правительства Кировской области депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Вячеслава Тимченко. Ранее Кировскую область в Совете Федерации представлял Юрий Исупов.

См. также 
 Выборы глав субъектов Российской Федерации в 2014 году
 Выборы в регионах России (2014)
 Единый день голосования 14 сентября 2014 года

Примечания

Ссылки 

 

Кировская область
Кировская область
Выборы в Кировской области